Ельбасан:

 Ельбасан — місто в Албанії.
 Ельбасан — область у центральній Албанії.
 Ельбасан — один з 36 округів Албанії.